L'art audiovisuel regroupe les pratiques artistiques de l'audiovisuel : diaporama, cinéma expérimental, art vidéo, vidéo mapping, vidéo jockey

Audiovisuel